Le concours de la Marianne d'or est un prix d’excellence des municipalités de France. Il honore les communes de métropole et d'Outre-Mer qui méritent que leurs initiatives, actions, politiques soient connues et reconnues, et deviennent une référence au niveau national.

Il a été inventé en 1984 par le Sénateur Edgar Faure et Alain Trampogliéri, conseiller municipal de Saint-Tropez, ancien journaliste à Radio-France et éditeur de Élysée Reporter.

Depuis 1984, Alain-Dominique Perrin, président de Cartier, fait réaliser les récompenses sous forme de bustes en or, présentés dans un coffret rouge et or du célèbre joaillier.

Ce concours permet de mettre en exergue les politiques de certaines municipalités qui ont porté leurs fruits. Il s’ouvre sur de nombreux domaines comme le développement économique, l’emploi, la culture, les services aux habitants…

Depuis 2007 a lieu en parallèle le concours de la Marianne d’Or du développement durable. Mis en place lors du grenelle de l'environnement, il distingue des collectivités locales d’une part, et des entreprises ou institutions d’autre part.

Les Marianne d'or sont remises chaque année dans les locaux du Conseil constitutionnel, en présence de son président, Laurent Fabius, et d’Alain Trampogliéri, secrétaire général du concours.

Communes récompensées 
Liste non exhaustive
 Aimargues
 Alès
 Bouaye
 Boulogne-sur-Mer
 Bora-Bora
Bort-les-Orgues
 Bretenoux
 Camembert
 Cavaillon
 Dunkerque
 Gassin pour le nouveau village de Gassin (1995) 
 Istres
 l'Île-de-France
 Lège-Cap-Ferret
 Montlaur (Aveyron)
 Narbonne
 Nevers
 Roissy-en-France.
 Saint-Étienne
 Souillac
 Tinchebray-Bocage
 Le Teich
Toulon
Uzerche 
Metz

Liens externes 
 Site officiel

Références

Distinction en France